Недашковский (Недашковская) — украинская фамилия. Известные носители:

Недашковский 
 Недашковский, Леонард Фёдорович (род. 1973) — российский археолог, доктор исторических наук; исследователь Золотой Орды.
 Недашковский, Олег Олегович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Недашковский, Юрий Юрьевич (род. 1986) — российский и украинский футболист.

Недашковская